

Sigle 

 Software Configuration Manager
 Stato di coscienza minimo
 Sternocleidomastoideo – muscolo del collo
 Supply chain management – gestione della catena di fornitura

Aziende 

 System Capital Management – azienda ucraina
 Scm Group – azienda italiana

Codici 

 SCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Scammon Bay (USA)

Informatica 
 
 .scm – estensione file delle mappe di StarCraft
 .scm – estensione file del main di Grand Theft Auto
 .scm – estensione file degli script di GIMP scritti in Scheme

Religione 
 S.C.M. – Religiose Agostiniane del Sacro Cuore di Maria
 S.C.M. – Suore della Compagnia di Maria